Кость-трапеция () — кость дистального ряда запястья.

Топография и сочленения 
Располагается рядом с трапециевидной костью. Верхняя поверхность кости вогнута и сочленяется с ладьевидной костью. Её нижняя часть имеет седловидную форму, а суставная поверхность сочленяется со I пястной костью. Латеральная поверхность кости сочленяется с трёхгранной костью, а медиальная — с головчатой костью.

Примечания 

Запястье